Osoby o tym nazwisku:
 Jan Tlałka – polski łyżwiarz
 Katarzyna Tlałka – polska aktorka
 Lidia Tlałka – polska lekkoatletka